Влади́мир Ни́конов:
 Никонов, Владимир Александрович (1958—1995) — советский футболист.
 Никонов, Владимир Андреевич (1904—1988) — советский лингвист, ономаст.
 Никонов, Владимир Борисович (1905—1987) — советский астроном.
 Никонов, Владимир Владимирович (род. 1955) — латвийский общественный деятель, депутат Сейма Латвии нескольких созывов, председатель Резекненской старообрядческой общины.
 Никонов, Владимир Глебович (род. 1949) — советский и российский художник-миниатюрист, народный художник Российской Федерации.
 Никонов, Владимир Леонидович (1937—2020) — советский артист балета, балетный педагог, народный артист РСФСР.